Ol'ha Fyrsova (n. 1976), Ol'ga Firsova nella traslitterazione russa del nome, cestista ucraina
 Ol'ga Valer'evna Najmušina coniugata Firsova e poi Južnaja (n. 1979), cestista russa